Le mot toste ou toast possède plusieurs significations :
 toast est un anglicisme pour une rôtie ou tranche de pain grillé ;
 porter un toast, qui signifie lever son verre ou prononcer un bref ; discours en l'honneur de quelqu'un avant de boire ;
 en musique, le toast est un style vocal parlé et scandé, proche du rap venant des DJ de reggae ;
 en informatique, un toast est un composant d’interface graphique constitué d’une petite fenêtre d’information 
 Toast était un réseau de la résistance belge durant la Seconde Guerre mondiale, il fusionnera avec le Mouvement national belge en 1941.
 Toast est un téléfilm britannique.